Тахар Бенжеллун, также Бен Желлун, Бенджеллун, Бен Джеллун (, 1 декабря 1947, Фес, Марокко) — марокканский писатель, пишет на французском языке.

Биография 
Учился в двуязычном лицее (арабский и французский языки). Окончил университет в Рабате, где изучал философию и психологию, начал писать стихи по-французски. Преподавал философию.

В 1971, в связи с арабизацией обучения в стране, переехал во Францию. С 1972 постоянно сотрудничает с газетой Le Monde. В 1975 защитил докторскую диссертацию по социальной психологии.

Публикует стихи, прозу, труды по психиатрии и социальной психологии, активно работает как журналист. Его романная дилогия «Дитя песка» (1985) и «Священная ночь» (1987) приобрела большую популярность не только во Франции, но и за её рубежами, она переведена более чем на 40 языков. Сегодня он самый переводимый франкоязычный писатель в мире.

С женой и четырьмя детьми живёт в Париже, а пятый проживает в Беларуси.

Библиография 
 Люди под саваном молчания/ Hommes sous linceul de silence, стихи (1971)
 Les Cicatrices du soleil, стихи (1972)
 Harrouda (1973)
 La Réclusion solitaire, эссе по психологии 1976
 Миндальные деревья гибнут от ран/ Les amandiers sont morts de leurs blessures, стихи (1976, Премия французско-арабской дружбы)
 La Plus Haute des solitudes (1977)
 Moha le fou, Moha le sage (1978, Премия французских библиотекарей, премия Radio-Monte-Carlo)
 À l’insu du souvenir, стихи (1980)
 La Prière de l’absent' (1981)
 L'Écrivain public, повесть (1983)
 Французское гостеприимство/ Hospitalité française, эссе (1984)
 La Fiancée de l’eau, suivie d'''Entretiens avec M. Saïd Hammadi ouvrier algérien, пьесы (1984)
 Дитя песка/ L’Enfant de sable, роман (1985)
 Священная ночь/ La Nuit sacrée, роман (1987, Гонкуровская премия, экранизирован в 1993)
 Jour de silence à Tanger, повесть (1990)
 Опустив глаза/ Les Yeux baissés, роман (1991)
 Alberto Giacometti, 1991
 La Remontée des cendres, поэма (1991, двуязычное издание)
 Незрячий ангел/ L’Ange aveugle, новеллы (1992)
 Éloge de l’amitié (1994)
 L’Homme rompu (1994)
 La Soudure fraternelle (1994)
 Полное собрание стихотворений/ Poésie complète (1995)
 Первая любовь — всегда последняя/ Le premier amour est toujours le dernier, новеллы (1995)
 Les Raisins de la galère (1996)
 La Nuit de l’erreur, роман (1997)
 Расизм, объяснённый моей дочери/ Le Racisme expliqué à ma fille, эссе (1997, переведено более чем на 30 языков)
 L’Auberge des pauvres (1997)
 Le labyrinthe des sentiments  (1999)
 Это ослепительное отсутствие света/ Cette aveuglante absence de lumière, роман (2001, Дублинская литературная премия)
 Ислам в изложении для детей/ L’Islam expliqué aux enfants (2002)
 Amours sorcières (2003)
 Le Dernier Ami (2004)
 La Belle au bois dormant (2004)
 Partir (2006)
 Yemma (2007)
 L'École perdue (2007)
 Sur ma mère (2008)
 Au pays (2009)
 Marabouts, Maroc, текст к фотоальбому (2009)
 Беккет и Жене, чаепитие в Танжере/ Beckett et Genet, un thé à Tanger (2010)
 Жан Жене, возвышенный обманщик/ Jean Genet, menteur sublime (2010)
 В огне/ Par le feu, повесть (2011)
 Искра — восстание в арабских странах/ L'étincelle — Révolte dans les pays arabes, эссе (2011)
 Que la blessure se ferme (2011)
 Семейное счастье/ Le bonheur conjugal, роман (2012)
 Au seuil du paradis (2012)

Публикации на русском языке 
 Священная ночь. М., 1999
 Стихи Тахара Бенджеллуна в переводе Музы Павловой, в кн. «Поэты Северной Африки». М., 1986.
 Стихи Тахара Бенжеллуна в переводе Андрея Полонского

Признание 
Почетный доктор Лувенского католического университета (1993). Великий офицер ордена Почётного легиона (2008). Почетный доктор Монреальского университета (2008). Член Гонкуровской академии. Лауреат премии мира имени Эриха Марии Ремарка  (2011). Командор Ордена Франции «За заслуги» (2012).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Андрей Полонский. Тахар: На острие. Жизнь и послание Тахара Бенжеллуна

Персоналии по алфавиту
Писатели Марокко
Поэты Марокко
Французские писатели
Писатели Франции
Поэты Франции
Драматурги Франции
Эссеисты Франции
Лауреаты Гонкуровской премии
Эссеисты по алфавиту
Магический реализм в литературе
Лауреаты Дублинской литературной премии
Французские поэты
Почётные доктора Монреальского университета
Почётные доктора Лувенского католического университета